Верді () — італійське прізвище.

Відомі особи 
  (1933 — 2016) — балерина, педагог і діяч хореографії французького походження.
 Джузеппе Верді (1813 — 1901) — італійський оперний композитор, диригент.
 Луїджі Верді (нар. 1958) — італійський композитор і диригент.
  (нар.1969) — бельгійська акторка.
 Роберт Верді (нар. 1968) — американський телеведучий.
 Сімоне Верді (1992) — італійський футболіст, атакувальний півзахисник, нападник клубу «Торіно».
 Френк Верді (1926—2010) — американський бейсболіст
 Юліус фон Верді дю Вернуа (1832 — 1910) — прусський воєначальник, генерал піхоти, військовий міністр Пруссії, педагог і письменник.

Кіно і телебачення про Джузеппе Верді 
  :  — італійський фільм , про композитора Джузеппе Верді.
  :  — італійський фільм режисера .
  : «Верді» — франко-британо-італійський біографічний телевізійний міні-серіал з 9 серій режисера Ренато Кастеллані.
  : «Верді» — британський телефільм режисера .
  : «Верді» — голландський короткометражний фільм режисера Сандера М. Янсена, випущений у 1999 році.

Топоніми

— гірський масив в окрузі Сьєрра, Каліфорнія.
 Верді — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Верді — переписна місцевість, штат Невада

Інше 
 Токіо Верді (яп. 東京ヴェルディ Токіо Верді) — японський футбольний клуб з міста Токіо.
 3975 Верді (3975 Verdi) — астероїд головного поясу.
 Кубок Верді (порт. Copa Verde de Futebol), дослівно перекладається як Зелений кубок — кубковий турнір.